Jambi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Jambi (provins), 
 Jambi, stad, 
 Desa Jambi, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar